2 miejscowości w Polsce:
 Nowy Bukowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Nowy Bukowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz